Захар (Захарий) Львович Хацревин (5 сентября 1903, Витебск — 19 сентября 1941, Борисполь, Киевская область, Украинская ССР) — советский писатель, сценарист и переводчик, журналист, военный корреспондент.

Биография 
Родился 5 сентября 1903 года в Витебске в еврейской семье.

Начал писать с 1922 года. Окончил Институт восточных языков, по специальности иранистика. Ряд книг написаны в соавторстве с Б. М. Лапиным и Л. Славиным.

Один из авторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934).
Участник боёв за Халхин-Гол. Автор «Писем с фронта» в газете «Красная звезда». Военный корреспондент на советско-финской войне.

Участник Великой Отечественной войны, спецкор газеты «Красная Звезда». Погиб вместе с Лапиным на фронте в бою под Киевом осенью 1941 года.

Автор написанного также вместе с Лапиным пророческого стихотворения «Погиб репортёр в многодневном бою».

Награждён медалью «За боевые заслуги» (1939).

Семья 
 Родители — Лев Соломонович (Лейб Залманович) Хацревин и Ревекка Вениаминовна Хацревина.
 Двоюродные братья — доктор химических наук Захар Александрович Роговин, физик-теоретик Юрий Моисеевич Каган, инженер Наум Александрович Роговин, доктор технических наук Борис Моисеевич Каган, учёный в области автоматики, кибернетики и вычислительной техники.
 Двоюродные сёстры — актриса Валентина Григорьевна Вагрина и писатель Елена Моисеевна Ржевская.

Произведения 
 Америка граничит с нами (1932)
 Сталинабадский архив (1932)
 Тегеран (1933)
 Путешествие (1937)
 Рассказы и портреты (1939)
 Лето в Монголии (1939)

Фильмография 
  — Сын Монголии
  — Его зовут Сухэ-Батор (совм. с Б. Лапиным)

Примечания

Ссылки 
 Век перевода
 http://militera.lib.ru/prose/russian/sb_frontovye_ocherki1/09.html
 http://www.krasnayaarmiya.ru/book_0015.php
  Фото
 https://web.archive.org/web/20070911115544/http://www.arkadiygaydar.ru/ll-ar-at-964/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?last_name=%D0%A5%D0%B0%D1%86%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD&first_name=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80&middle_name=%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1,

Писатели СССР
Русские писатели XX века
Сценаристы СССР
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Погибшие в боях Великой Отечественной войны